Bernard Herbecq
 Ernest Herbecq